Mickl ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Mickl (1893–1945), österreichischer Generalleutnant der Panzertruppe

 Quirin Mickl (1711–1767), Abt von Hohenfurt

Siehe auch:
 Mickel
 Mickle
 Mikl